Extinktion kan syfta på:

 Extinktion (astronomi) – en term som används inom astronomi för att beskriva den absorption och spridning av ljus från astronomiska objekt orsakat av materia